

Toponyme

Coddington, un village et une paroisse civile du Cheshire.
Coddington, un village et une paroisse civile du Herefordshire.

Patronyme 

Boyd Coddington (1944-2008), un créateur de hot rods.
Grace Coddington(1941-), une éditrice de mode galloise.
Edwin Foster Coddington (1870-1950), un astronome américain.

Voir aussi